Twilight Time může být:

 "Twilight Time" (skladba), známa skladba, nejznámější je verze z roku 1958 skupiny The Platters
 Twilight Time (album), album skupiny Stratovarius nebo úvodní skladba
 Twilight Time, album Andrého Gagnona